Микрометър може да се отнася за:

 Микрометър – единица за дължина, производна на единицата метър; микрон;
 Микрометър – измервателен уред с голяма точност;
 Микрометър – друго име на съзвездието Мрежичка.